Ранчо Нуево дел Норте има више значења:

 Ранчо Нуево дел Норте (Љера), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ранчо Нуево дел Норте, Гвадалупе Седиљо Гереро (Љера), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику